Это статья о режиссёре, об актёре см. Маккуин, Стив

Сэр Сти́вен Ро́дни (Стив) Маккуи́н (; род. 9 октября 1969, Лондон) — британский кинорежиссёр и сценарист, призёр мировых кинофестивалей, в том числе Каннского и Венецианского. На ранней стадии своей карьеры снискал известность в качестве художника.

Постановщик семи короткометражных и четырёх полнометражных картин — «Голод» (2008), «Стыд» (2011), «12 лет рабства» (2013) и «Вдовы» (2018). Обладатель награды Британской киноакадемии BAFTA и премии Тёрнера, командор ордена Британской империи за заслуги в области изобразительного искусства. Был удостоен большого числа наград за постановку и продюсирование исторической драмы «12 лет рабства», в том числе премии «Оскар».

Биография 
Родился в Лондоне 9 октября 1969 года в семье иммигрантов из Гренады. Рос на западе города, в районе , где обучался в средней школе .

Окончил  и колледж Голдсмитс, где впервые проявил интерес к кинематографу. В начале 1990-х поступил в нью-йоркскую , но вскоре ушёл из неё, позже объяснив это тем, что находил обучение в ней слишком удушающим: «Тебе бы никогда не позволили подбросить камеру в воздух» — говорил он.

Первую короткометражную работу снял в 1993 году под названием «Медведь». Как и ещё несколько последующих фильмов Маккуина, эта была чёрно-белой и немой. После «Медведя» Маккуин поставил «Пять лёгких пьес» (аллюзия к одноимённой классической ленте с Джеком Николсоном в главной роли), «Прямо над моей головой» и «Бесстрастное лицо». Последняя картина (своеобразная дань уважения легендарному Бастеру Китону) принесла режиссёру в 1999 году престижнейшую премию Тёрнера, которую ему присудило жюри во главе с сэром , директором прославленных лондонских музеев Тейт.

После триумфа в родном Лондоне Маккуин назвал основные источники вдохновения для своих проектов: французская новая волна и режиссёрские работы Энди Уорхола. Переехав в Амстердам, Маккуин продолжил заниматься любимым делом. В 2007 году, в разгар войны в Ираке, художник презентовал свою едва ли не самую грандиозную работу — «», посвящённую памяти британских солдат, погибших на фронте.

Годом спустя поставил первый полнометражный кинофильм — драму «Голод», излагающую события печально известной ирландской голодовки 1981 года. Главную роль исполнил Майкл Фассбендер, позже снимавшийся в каждом проекте режиссёра. Дебют Маккуина был высоко оценён мировыми кинокритиками и принёс создателю, помимо прочих, приз Каннского кинофестиваля «Золотая камера» и премию BAFTA в номинации «Самый перспективный новичок».

В 2009 году представил родную страну на очередной Венецианской биеннале. В 2011 году вернулся в режиссёрское кресло, сняв эротическую драму «Стыд» вновь с Фассбендером в главной роли. Картина наделала гораздо больше шуму, нежели «Голод», что не помешало Маккуину удостоиться трёх призов Венецианского кинофестиваля и номинаций на премии «Независимый дух» и BAFTA. В том же году постановщику был пожалован орден Британской империи в степени «Командор» за свои заслуги в области изобразительного искусства.

В сентябре 2013 года с успехом состоялась премьера третьей режиссёрской работы Маккуина — исторической драмы «12 лет рабства», собравшей по всему миру огромное количество наград и принёсшей своему постановщику премию «Оскар» за её продюсирование.

В апреле 2014 года был признан одним из 100 самых влиятельных людей в мире по версии журнала Time. Одобрительную речь о Маккуине написала для журнала обладательница «Оскара» за роль в «12 годах рабства» Лупита Нионго, озаглавив её «Страстный рассказчик».

Личная жизнь 

Маккуин проживает в Амстердаме со своей женой, критиком Бьянкой Стигтер. У супругов есть двое детей: дочь Алекс (род. 1998) и сын Декстер (род. 2009).

Фильмография 
  — «Медведь» (короткометражный) — режиссёр, продюсер, автор сценария
  — «Пять лёгких пьес» (короткометражный) — режиссёр, продюсер, автор сценария
  — «Прямо над моей головой» (короткометражный) — режиссёр, продюсер, автор сценария
  — «Сцена» (короткометражный) — режиссёр, продюсер, автор сценария
  — «Исход» (короткометражный) — режиссёр, продюсер, автор сценария
  — «Бесстрастное лицо» (короткометражный) — режиссёр, продюсер, автор сценария
  — «Барабанная дробь» (короткометражный) — режиссёр, продюсер, автор сценария
  — «Голод» — режиссёр, автор сценария
  — «Сады» (короткометражный) — режиссёр, продюсер, автор сценария
  — «Неподвижность» (короткометражный) — режиссёр, продюсер, автор сценария
  — «Стыд» — режиссёр, автор сценария
  — «12 лет рабства» — режиссёр, продюсер
  — «Вдовы» — режиссёр, продюсер, автор сценария
  — «Голос перемен» (мини-сериал) — режиссёр, продюсер, автор сценария
 TBA — «Блиц» — режиссёр, продюсер, автор сценария

Награды

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Оскар» за лучший фильм (продюсеры)
Продюсеры — лауреаты премии «Независимый дух»
Лауреаты премии Тёрнера
Лауреаты премии «Спутник»
Лауреаты премии BAFTA
Лауреаты European Film Awards
Выпускники Школы искусств Тиш
Выпускники Нью-Йоркского университета
Выпускники Голдсмитов